La Nationalliga 1933/34 fue la 37.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1934
Fútbol en 1933
Fútbol en 1934
Suiza en 1933
Suiza en 1934